Die Überarbeitung bezeichnet:

 im Verlagswesen eine Neuauflage, siehe Auflage (Publikation)
 Modellpflege, z. B. in der Automobilindustrie 
 Mastering (Audio) oder Remastering, Endbearbeitung oder Überarbeitung von Tonaufnahmen
 Begriffe, die auch mit dem aus dem Englischen entlehnten  bezeichnet werden, z. B. kann eine überarbeitete Fassung eines Buches als neue Auflage herausgegeben werden.
 Ergebnis einer Überarbeitung kann ein Relaunch sein.
 die Gesamtheit der Folgen von zu viel Arbeit. Siehe z. B. Überforderung, Arbeitssucht, Burn-out, Karōshi (Herzinfarkt oder Schlaganfall durch zu viel / zu stressige Arbeit) 

Siehe auch: